Rom ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Rom, Hauptstadt Italiens
 Rom (Dänemark), Ort in der Lemvig Kommune, Region Midtjylland
 Rom (Deux-Sèvres), Gemeinde im Département Deux-Sèvres, Frankreich
 Rom (Eifel), Weiler der Gemeinde Birresborn, Rheinland-Pfalz
 Rom (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Rom (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rom, deutscher Name von Kladky, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Rom, deutscher Name von Rzym, Ort in der Woiwodschaft Posen, Polen
 Metropolitanstadt Rom Hauptstadt, italienische Metropolitanstadt
 Römisches Reich

Sonstige:
 Rom, rätoromanischer Name für den Rambach (Etsch), Fluss zur Etsch in Graubünden und Südtirol
 Rom (Berg), Berg in Uganda
 Terra X: Rom, sechsteilige Dokureihe von Terra X

Rom oder von Rom ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Rom (Diplomat), deutscher Diplomat 
 Anton Rom (1909–1994), deutscher Ruderer
 Dagmar Rom (1928–2022), österreichische Skirennläuferin
 François Rom (1882–1942), belgischer Fechter
 Friedrich Rom, österreichischer Lichtdesigner
 Heinrich Schmidt-Rom (1877–1965), deutscher Maler
 Hilde Rom (1928–2019), österreichische Schauspielerin
 Horst von Rom (1909–1991), deutscher Diplomat
 Josef Friedrich von Rom (1760–1829), württembergischer Oberamtmann
 Léon Rom (1860–1924), belgischer Offizier und Kolonialgouverneur
 Mario Rom (* 1990), österreichischer Jazzmusiker
 Martin Rom (1895–1970), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Matija Rom (* 1998), slowenischer Fußballspieler
 Michael Rom (1957–1991), deutscher Dichter
 Paul Rom (1902–1982), deutscher Pädagoge und Psychotherapeut
 Peter Rom (* 1972), österreichischer Jazzmusiker
 Sonja Rom (* 1969), deutsche Kamerafrau
 Werner Rom (* 1946), deutscher Volksschauspieler
 Willi Rom (1911–1999), deutscher Widerstandskämpfer

Rom steht für:

 Singular von Roma, Volksgruppe
 Rom e. V., interkultureller Verein „für die Verständigung von Roma und Nicht-Roma“
 Rom (Fernsehserie), Fernsehserie (2005–2007)
 Rom (Einheit), vorgeschlagener Name für die Einheit der elektrischen Leitfähigkeit (nicht umgesetzt)
 Rom Carmel Industries, israelischer Automobilhersteller
 Rom, Figur im Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Rom

Die Abkürzung ROM steht für:
 Read-only Memory, siehe Festwertspeicher
 bei Smartphones für deren Betriebssystem, siehe auch Custom-ROM
 Ein Boot-ROM ist ein spezieller ROM, der den für den Initialisierungsvorgang benötigten Programmcode enthält.
 ROM (Spielmodul), Speicherabbild als Steckmodul
 Mit DVD-ROM (Digital Versatile Disc - Read Only Memory) wird eine DVD-Variante bezeichnet
 Compact Disc Read-Only Memory (CD-ROM) bezeichnet ein Permanentspeichermedium für digitale Daten.
 Die HD-ROM (High-Density-ROM) ist eine Weiterentwicklung der CD-ROM
 GD-ROM (Giga Disc Read Only Memory) ist ein proprietäres optisches Speichermedium für die Spielkonsole Sega Dreamcast.
 Firmware Sie ist zumeist in einem ROM gespeichert
 Nero Burning ROM ist ein Brennprogramm der Nero AG
 Range of motion, siehe Bewegungsumfang
 Région d’outre-mer, siehe Übersee-Département
 Ring Opening Metathesis, chemische Reaktion, siehe Alkenmetathese
 Royal Ontario Museum, völkerkundliches Museum in Toronto, Kanada
 Rumänien, UNDP-Code

RoM steht für:
 Runes of Magic, Role-Playing Game

rom. steht für:
 romanisch, kunstgeschichtliche Epoche, siehe Romanik
 romanisch, Zweig der indogermanischen Sprachen, siehe Romanische Sprachen

rom steht für:
 Romani (ISO-639-3-Code), Sprache der Roma

Siehe auch:

 von Rom, Herkunftsname
 Römische Kurie, Zentralbehörde des Heiligen Stuhls für die römisch-katholische Kirche
 Alle Wege führen nach Rom, Redewendung
 Rhom
 Rohm (Begriffsklärung)
 Romm
 Roma (Begriffsklärung)
 Rome

ROM